Вегман — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вегман, Вениамин Давыдович (1873—1936) — революционер, публицист, журналист, видный историк-архивист Сибири.
 Вегман, Георгий Густавович (1899—1973) — советский архитектор-конструктивист и градостроитель.
 Вегман, Ита (1876—1943) — доктор медицины, известна как соучредитель антропософской медицины совместно с Рудольфом Штайнером.
 Вегман, Фраукье (род. 1979) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр кубка мира по академической гребле.
 Вегман, Евгений Феликсович (1919—2000) — российский учёный-металлург.